Ascalaphus (mythologie), persoon uit de Griekse mythologie
 Ascalaphus (geslacht), geslacht van de netvleugeligen